Иващенково — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Иващенковского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 23 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Как и многие в округе, село возникло в первой половине XVIII века. Об этом свидетельствует местное предание об основателе поселения. Согласно преданию в «балке Копанке» или «при отвершье Копанного оврага» появился первый житель Ивась (Иван). По одной из версий, о нём упоминалось впоследствии в церковных записях. Поселение долгое время называлось Иваськи.

Первое письменное упоминание о селе обнаружено в итоговой ведомости пятой ревизии (перепись населения) 1795 года. В документе сказано, что в Иващенково проживало 200 душ мужского пола. 
К тому времени Иващенково уже приобрело статус одной из крупнейших слобод Алексеевской вотчины графа Н. П. Шереметева.

После отмены крепостного права в 1861 году Иващенково становится центром волости.
 
Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Иващенкова" Иващенковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 1349, число дворов — 133.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иващенковская основная общеобразовательная школа».

Памятники и мемориалы 
Братская могила 224 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

Религия 
Иващенково относится к Валуйско-Алексеевской епархии. 

В селе действует храм Казанской иконы Божией Матери.

Известные люди 
Дерожинский, Валериан Филиппович (1826—1877) — генерал-майор, герой сражения на Шипке 1877 года.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)